Eagle Grove peut désigner : 

 , une census-designated place et une communauté non constituée en municipalité du comté de Hart en Géorgie.
 Eagle Grove, une ville, du comté de Wright en Iowa, aux États-Unis.